Заря́дка (утренняя гигиеническая гимнастика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности. Является частью лечебной физической культуры.

Зарядка выполняется на открытом воздухе (или в хорошо проветриваемом помещении) и обычно состоит из простых упражнений умеренной нагрузки для разминки всех мышечных групп. Занятие занимает приблизительно 15 минут. Чтобы приносить пользу человеку физическая нагрузка во время гигиенической гимнастики должна быть рассчитана для конкретного человека. Гигиеническая гимнастика отличается от тренировки, при малейших признаках усталости занятие должно быть прекращено. Выполнение упражнений гигиенической гимнастики следует координировать с динамическим дыханием. После выполненного комплекса утренней гигиенической гимнастики переходят к водному закаливанию. Комплекс гигиенической гимнастики следует менять 1—2 раза в месяц.

Ежедневное выполнение зарядки развивает мышцы, улучшает подвижность суставов, положительно влияет на опорно-двигательный аппарат в целом, повышает трудоспособность и качество жизни, способствует закаливанию организма. Имеет особое значение для ведущих малоподвижный образ жизни, в частности, занятых умственным трудом.
Утренняя гигиеническая гимнастика полезна всем, независимо от пола, возраста.

Зарядку может проводить тренер, показывающий упражнения группе, которая затем их повторяет, иногда под музыку. Зарядка может сочетаться с бегом, закаливанием.

Зарядка является обязательной процедурой в армии (с 1923 года) и спортивных лагерях.

В СССР утренняя гимнастика (как и другие виды общей гимнастики) целенаправленно культивировалась в качестве метода физического развития и оздоровления населения.

Влияние на культуру и искусство 
 Зарядка изображена на известной картине Татьяны Яблонской «Утро» 1954 года, находящейся в Третьяковской галерее
 Песня Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика»
 Песня «На зарядку!» (музыка — Компанеец, стихи — Белинский)
 Комплекс утренних гимнастических упражнений был частью ежедневной (популярной среди детей и молодёжи) радиопередачи (пионерской радиогазеты) «Пионерская зорька»
 Отрывок передачи «Пионерская зорька» с утренней гимнастикой для пионеров звучит в художественном фильме «Москва слезам не верит»
 Отрывок радиопередачи с утренней гимнастикой звучит в художественном фильме «Семь нянек»

См. также 
 Фитнес
 Аэробика
 Здоровый образ жизни

Литература 
 
 
 
 
 Чечетин, Д. А. Утренняя гигиеническая гимнастика при соматических заболеваниях: практическое руководство для врачей / Д. А. Чечетин, Н. М. Иванова. — Гомель: ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», 2014. — 33 с.

Примечания 

Гимнастика
Гигиена
Лечебная физкультура
Физическая культура